Светско првенство у хокеју на леду 1989. је било 53. светско хокејашко првенство које се одржало од 15. априла до 1. маја 1989. у Шведској - Група А,  Норвешкој – Група Б, Аустралији - Група Ц и Белгији - Група Д. Такмичење је уједно представљало и 64. европско првенство за европске репрезентације. 
Светско првенство је по 21. пут освојио Совјетски Савез. Европско првенство је по 26. пут освојио Совјетски Савез.

Светско првенство Група А – Стокхолм и Седертеље, Шведска
У Групи А су се такмичиле осам најбољих репрезентација које су се бориле од првог до осмог места. Четири првопласиране екипе пласирале су се у финалну групу од 1-4 места, преостале четири екипе наставиле су такмичење за пласман од 5-8 места.

Први круг 

Белешке: 1Утакмица је завршена победом Канаде 8:2 али је због допинга америчког хокејаша проглашен службени резултат 8:0. 2 Утакмица је завршена победом Чехословачке 5:4 али је због допинга америчког хокејаша проглашен службени резултат 5:0.

Финални круг – Стокхолм, Шведска

Група од 5-8 места

Група од 1-4 места

Табела Европског првенства

Светско првенство Група Б – Осло и Лилехамер, Норвешка
У Групи Б су се такмичиле осам репрезентација које су се бориле за пласман од деветог до шеснаестог места. Првопласирана екипа је остварила пласман у Групу А а последњепласирана екипа је испала у Групу Ц.

Белешке: 1Норвешка је победила резултатом 8:2 али је због допинга аустријског хокејаша проглашен службени резултат 8:0.

Светско првенство Група Ц – Сиднеј, Аустралија
У Групи Ц су се такмичиле осам репрезентација које су се бориле за пласман од седамнаестог до двадесетчетвртог места. Првопласирана екипа је остварила пласман у Групу Б а последњепласирана екипа је испала у Групу Д.

Коначни пласман учесника

Светско првенство Група Д – Хајст оп ден Берг и Гел, Белгија
У Групи Д су се такмичиле пет репрезентације које су се бориле за пласман од двадесетпетог до двадесетдеветог места. Две првопласиране екипе су оствариле пласман у Групу Ц.

Белешке: 1Репрезентација Велике Британије је победила резултатом 26:0 али је због допинга британског хокејаша проглашен резултат 0:0 а бодови нису додељени ниједној репрезентацији. 2Репрезентација Румуније је победила резултатом 8:3 али је због допинга румунског хокејаша проглашен резултат 0:0 а бодови нису додељени ниједној репрезентацији.

Спољашње везе 

Комплетни резултати

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Шведској
Хокеј на леду у Норвешкој
Хокеј на леду у Белгији
Хокеј на леду у Аустралији
Хокеј на леду у 1989.
Спорт у Стокхолму
Спорт у Ослу